Lozano steht für:
 Lozano (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Lozano ist der Name folgender Orte

in Argentinien:
 Lozano (Buenos Aires), Argentinien
 Lozano (Jujuy), Argentinien

in den Vereinigten Staaten:
 Lozano (Texas), im Cameron County